Ел Колгадо има више значења:

 Ел Колгадо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колгадо (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику